

Događaji 
 Skiti predvođeni Madijem pokoravaju Medijsko Carstvo.

Rođenja

Smrti